S-Type steht für:
 Jaguar S-Type, Automodell der Marke Jaguar (1999 bis 2007)
 Jaguar S-Type (1963), Automodell der Marke Jaguar (1963 bis 1968)
 Jensen S-Type, Automodell der Marke Jensen

Siehe auch:
 S-Klasse (Begriffsklärung)
 S-Reihe (Begriffsklärung)
 S-Serie (Begriffsklärung)
 Typ S (Begriffsklärung)

Abkürzung